Pride 19: Bad Blood foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  na Saitama Super Arena em Saitama.

Resultados

Ligações Externas 
 Official Pride Website
 Sherdog.com

2002 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2002